{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (84501) - || 2002 TH285 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84502) - || 2002 TO285 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84503) - || 2002 TX285 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84504) - || 2002 TL286 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84505) - || 2002 TP287 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84506) - || 2002 TE288 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84507) - || 2002 TN288 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84508) - || 2002 TQ288 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84509) - || 2002 TZ288 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84510) - || 2002 TA290 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84511) - || 2002 TH290 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84512) - || 2002 TK291 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84513) - || 2002 TQ291 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84514) - || 2002 TC292 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84515) - || 2002 TB293 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84516) - || 2002 TK293 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84517) - || 2002 TJ294 || 11 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84518) - || 2002 TD295 || 13 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84519) - || 2002 TE295 || 13 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84520) - || 2002 TQ296 || 11 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84521) - || 2002 TE300 || 15 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84522) - || 2002 TC302 || 9 oktober 2002 || Palomar || Palomar
|-
| (84523) - || 2002 UF2 || 28 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84524) - || 2002 UN6 || 28 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84525) - || 2002 UC7 || 28 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84526) - || 2002 UE9 || 28 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84527) - || 2002 UF9 || 28 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84528) - || 2002 UP9 || 28 oktober 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84529) - || 2002 UK10 || 28 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84530) - || 2002 UC11 || 29 oktober 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (84531) - || 2002 UW12 || 28 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84532) - || 2002 UV14 || 30 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84533) - || 2002 UO16 || 30 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84534) - || 2002 UR16 || 30 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84535) - || 2002 UU19 || 30 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84536) - || 2002 UV19 || 30 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84537) - || 2002 UJ20 || 28 oktober 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84538) - || 2002 UM21 || 30 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84539) - || 2002 UR22 || 30 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84540) - || 2002 UC26 || 30 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84541) - || 2002 UH26 || 31 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84542) - || 2002 UB27 || 31 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84543) - || 2002 UJ28 || 30 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84544) - || 2002 UC29 || 31 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84545) - || 2002 UK29 || 31 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84546) - || 2002 UR29 || 31 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84547) - || 2002 UX30 || 30 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84548) - || 2002 UJ32 || 30 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84549) - || 2002 UJ33 || 31 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84550) - || 2002 UN33 || 31 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84551) - || 2002 UP33 || 31 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84552) - || 2002 UT34 || 31 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84553) - || 2002 UK37 || 31 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84554) - || 2002 UM38 || 31 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84555) - || 2002 UO40 || 31 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84556) - || 2002 UQ45 || 31 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84557) - || 2002 VC || 1 november 2002 || Ametlla de Mar || Ametlla de Mar
|-
| (84558) - || 2002 VW3 || 1 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84559) - || 2002 VY6 || 1 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84560) - || 2002 VB7 || 1 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84561) - || 2002 VH7 || 4 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84562) - || 2002 VO7 || 4 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84563) - || 2002 VD8 || 1 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84564) - || 2002 VT8 || 1 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84565) - || 2002 VA9 || 1 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84566) VIMS || 2002 VS9 || 1 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84567) - || 2002 VX9 || 1 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84568) - || 2002 VS10 || 1 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84569) - || 2002 VC11 || 1 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84570) - || 2002 VD11 || 1 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84571) - || 2002 VR13 || 4 november 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84572) - || 2002 VJ14 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84573) - || 2002 VO15 || 6 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84574) - || 2002 VU15 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84575) - || 2002 VD16 || 4 november 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84576) - || 2002 VH16 || 4 november 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84577) - || 2002 VK16 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84578) - || 2002 VO17 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84579) - || 2002 VS18 || 4 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84580) - || 2002 VA20 || 4 november 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84581) - || 2002 VC20 || 4 november 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84582) - || 2002 VL24 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84583) - || 2002 VE27 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84584) - || 2002 VS27 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84585) - || 2002 VT27 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84586) - || 2002 VU27 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84587) - || 2002 VH28 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84588) - || 2002 VQ28 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84589) - || 2002 VR28 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84590) - || 2002 VS28 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84591) - || 2002 VN29 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84592) - || 2002 VP29 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84593) - || 2002 VL30 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84594) - || 2002 VO30 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84595) - || 2002 VP30 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84596) - || 2002 VT30 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84597) - || 2002 VD31 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84598) - || 2002 VM31 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84599) - || 2002 VT31 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84600) - || 2002 VH32 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten